Манжола Володимир Андрійович — український політолог
 Манжола Никифір Прохорович (1898—1961) — майстер різьблення та випалювання на дереві.

Українські прізвища